Ласло Фекете ():
  (1954 — 2014) — угорський футболіст, нападник.
 Ласло Фекете (1958) —  угорський ломус, переможець змагання «Найсильніша людина Європи».

Сторінки зі списками однофамільців-тезок